Nachtschicht steht für:

 Arbeits-Zeitintervall während der Nacht, siehe Nachtdienst
 Nachtschicht (Sammelband), Kurzgeschichten-Sammlung (1978) von Stephen King 
 Nachtschicht (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1990)
 Nachtschicht (Filmreihe), deutsche Fernsehkrimireihe (seit 2002)
 Nachtschicht (Diskothekenkette), eine ehemalige Diskothekenkette in Österreich

Siehe auch:
 Nachtschichten, österreichischer Dokumentarfilm (2010)
 Nachtwache
 Schichtarbeit